ZOG steht für:
 Zionist Occupied Government („Zionistisch besetzte Regierung“), eine in neonazistischen, antisemitischen Kreisen verwendete Parole
 ZOG (Hypertext), ein System von 1975, siehe Chronologie der Hypertext-Technologien
 Z Owners Group, ehemalige Interessengemeinschaft von Stammtischen oder Vereinen von Besitzern der Kawasaki-Z-Modelle

Zog steht für:
 Ahmet Zogu (1895–1961), auch König Zog oder Zog I genannt, Machthaber in Albanien

Siehe auch:
 Zogg

 
ZOG